Plaats in Indonesië
 Timang Rasa (Kute Panang), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tengah in de provincie Atjeh
 Timang Rasa (Tanoh Alas), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Timang Rasa (Timang Gajah), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh